Melanogaster (zweefvliegen), geslacht van zweefvliegen
 Melanogaster (schimmel), geslacht van schimmels

Zie ook 
 Bananenvlieg (Drosophila melanogaster)